Stand Up kan henvise til standupcomedy. Derudover er det navnet på flere ting:

Album 
 Stand Up (Jethro Tull-album) – album af Jethro Tull fra 1969
 Stand Up (Dave Matthews Band-album) – album af Dave Matthews Band fra 2005

Film 
 Stand Up (film fra 2008) – britisk film fra 2008 af Joseph Pierce